Héctor Manuel Zelaya Castro (Tegucigalpa, Honduras, 6 de agosto de 1981) es un político hondureño y actual secretario privado de la presidenta de Honduras.

Perfil 
Cursó sus estudios en administración de empresas y obtuvo una especialización en Procurement Management en la ADEN Business School. Culminó el Máster en Asesoría de Imagen y Consultoría Política en la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España, con una especialidad en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales.

Tiene 10 años de formar parte de la junta directiva, como director ejecutivo en la secretaría del consejo de administración, de una de las empresas más grandes del país en el sector de comercialización de café, con más de 85 años en el mercado nacional. Esta oportunidad de laborar en el rubro del café lo llevó a certificarme como Barista en el Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ) y convertirlo en emprendedor en la intermediación en la comercialización de café.

Hace más de 15 años formó un hogar con Marcela y de esa unión nació Héctor Manuel y Raquelle Edith.

Secretario privado 
Fue nombrado, por la presidenta de Honduras, como secretario privado, aunque los nombramientos de Héctor Zelaya como secretario privado de la Presidencia y de su sobrino político José Manuel Zelaya como ministro de Defensa generó críticas por considerarlos como nepotismo.

Referencias 

Nacidos en Tegucigalpa